

Шакпак — село, Амангельдинський район, Костанайська область
 Шакпак — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Шакпак — станційне селище, Жуалинський район, Жамбильська область

Див. також 
 Шакпак-Ата
 Шакпак-Баба